Křižanovice est un toponyme qui peut désigner :

Křižanovice, une commune du district de Chrudim, dans la région de Pardubice ;
 Křižanovice, une commune du district de Vyškov, dans la région de Moravie-du-Sud ;
 Křižanovice u Vyškova, une commune du district de Vyškov, dans la région de Moravie-du-Sud.

Homonymie de localités en  Tchéquie